Nemelaer of Nemerlaer kan verwijzen naar:

Kasteel Nemerlaer, een kasteel in Haaren
Landgoed Nemelaer, een landgoed bij bovengenoemd kasteel
Station Nemelaer, een voormalig station in Haaren
RKSV Nemelaer, een voetbalclub in Haaren